José Teixidor puede hacer referencia a:

José Teixidor y Trilles (1694-1775), dominico, archivero e historiador español;
José Teixidor y Barceló (1750-1811), músico y compositor español;
José Felipe Teixidor y Latorre (1775–1836), músico y compositor español; o
José Teixidor Busquets (1826-1892), pintor español.